Streber steht für:

 Streber, abwertender Ausdruck für Person mit Strebsamkeit, siehe Ehrgeiz #Scheler
 Streber (Fisch), Fischart der Echten Barsche

Streber ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Streber (1806–1864), deutscher Numismatiker und Archäologe
 Franz Ignaz von Streber (1758–1841), deutscher Theologe und Numismatiker
 Wilhelm Streber (um 1700–1799), deutscher Jakobiner, Mitarbeiter von Eulogius Schneider

Siehe auch:
 Strebers (schwedische Punkband)
 Strebe (Begriffsklärung)